Emanuel Philibert von Savoyen (eigentlich Emanuele Filiberto di Savoia) ist der Name folgender Personen: 
 Emanuel Philibert (Savoyen) (1528–1580), Herzog von Savoyen
 Emanuel Philibert von Savoyen (1588–1624), Vizekönig von Sizilien
 Emanuel Philibert von Savoyen-Carignan (1623–1709), Fürst von Carignano
 Emanuel Philibert von Savoyen-Aosta (1869–1931), Herzog von Aosta und italienischer General
 Emanuel Philibert von Savoyen-Villafranca (1873–1933), Graf von Villafranca-Soissons

Siehe auch:
 Emanuele Filiberto di Savoia (1972), Sohn des letzten Kronprinzen von Italien